Robert Stewart (hertog van Albany) (~1340-1420), Schots prins, edelman en staatsman
Henry Robert Stewart, burggraaf van het Noord-Ierse Castlereagh en Brits minister
Robert Stewart (componist), een Amerikaanse componist
Robert Stewart (voetballer), een Panamese voetballer
Robert Stewart (Orkney), earl van Orkney en Shetland
Robert Stewart (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
Robert Marcellus Stewart, een Amerikaanse politicus